The Dark Horse – film del 1914
 The Dark Horse – film del 1932 diretto da Alfred E. Green
 The Dark Horse – film del 2008 diretto da  Michael Regalbuto
 The Dark Horse – film del 2014 diretto da James Napier Robertson